Rävskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rävskär (Kumlinge, Åland), 
 Rävskär, Nagu, Åboland,

Se även
Rävaskär